Spoidła mózgu – struktury anatomiczne, wchodzące w skład mózgowia.

Wyróżnia się trzy spoidła mózgu:
 spoidło wielkie mózgu
 spoidło mózgowe przednie
 spoidło mózgowe tylne

Spoidło wielkie mózgu oraz spoidło tylne są pasmami substancji białej.

Mózgowie